Machholz est le nom porté par plusieurs comètes découvertes par l'astronome amateur américain Donald Machholz.

 96P/Machholz (Machholz 1) ;
 141P/Machholz (Machholz 2) ;

 C/1978 R3 (Machholz) ;
 C/1985 K1 (Machholz) ;
 C/1988 P1 (Machholz) ;
 C/1992 N1 (Machholz) ;
 C/1994 T1 (Machholz) ;
 C/2004 Q2 (Machholz) (visible à l'œil nu en ) ;
 C/2010 F4 (Machholz).

Il a aussi co-découvert plusieurs comètes :
 C/1992 F1 (Tanaka-Machholz) ;
 C/1994 N1 (Nakamura-Nishimura-Machholz) ;
 C/2018 V1 (Machholz-Fujikawa-Iwamoto).

Notes et références 

Homonymie de comètes